Ostatnia brygada – powieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza
 Ostatnia brygada – film z 1938 roku